Алма́зное — многозначный термин.

Казахстан 
 Алмазное — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Алмазное — село в Советском районе Крыма.
 Алмазное — озеро в городском округе Эгвекинот Чукотского автономного округа.

Украина 
 Алмазное — посёлок в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Алмазное — озеро в Деснянском районе Киевского горсовета.

См. также 
 Алмазная
 Алмазный